Сантарелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Сантарелли, Андреа (род. 1989) — итальянский фехтовальщик-шпажист.
 Сантарелли, Даниэле (род. 1981) — итальянский волейбольный тренер.
 Сантарелли, Джованни Антонио (1758—1826) — итальянский скульптор, резчик по твёрдому камню и медальер.
  (1710—1790) — итальянский певец и композитор.